Le qualificazioni del singolare  del Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Marija Korytceva (primo turno)
  Ioana Raluca Olaru (secondo turno)
  Lenka Juríková (qualificata)
  Estrella Cabeza Candela (qualificata)

 Aleksandra Krunić (qualificata)
 Réka-Luca Jani (qualificata)
 Paula Ormaechea (secondo turno)
 Anna-Giulia Remondina (ultimo turno, Lucky Loser)

Qualificate

  Aleksandra Krunić
  Réka-Luca Jani

  Lenka Juríková

Lucky losers
  Anna-Giulia Remondina

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA Tour 2011
Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011